

Жінки 
 Колокольцева Берта Йосифівна (* 1937) — радянська ковзанярка, призер Олімпійських ігор.

Чоловіки 
 Колокольцев Володимир Олександрович (* 1961) — російський державний діяч, поліцейський. Міністр Внутрішніх Справ РФ з 21 травня 2012 року. Генерал поліції Російської Федерації. Доктор юридичних наук.
 Колокольцев Олексій Вікторович (* 1981) — український важкоатлет. Майстер спорту міжнародного класу. Рекордсмен України.
 Колокольцев Федір Миколайович (1909—1994) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.